Ву́лиця Турге́нєва (також Ву́лиця Іва́на Турге́нєва) — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Вулиця Івана Тургенєва — вулиця в Дарницькому районі;
 Вулиця Тургенєва — вулиця в Деснянському районі.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Тургенєва — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Марусі Чурай у місті Балта.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Йосипа Гарані у місті Берегове.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Андрія Гальчуса у місті Біла Церква.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Слобожанська у місті Білопілля.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Покровська у місті Богуслав.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Коломичівська у місті Бориспіль.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Олександра Кониського у місті Боярка.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Гнезненського повіту у місті Бровари.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Липова у місті Васильків.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Ватутіне.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Цегельна у місті Володимир.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Городок.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Дубно.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Берегової у місті Дунаївці.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Короля Данила у місті Збараж.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Осипа Безпалька в місті Золочів.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Ізмаїл.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Джохара Дудаєва у місті Ізюм.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша у місті Кам'янське.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Петра Надутика у місті Кодима.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Василя Юхимовича у місті Коростень.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Коростишів.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Костопіль.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Благовіщенська у місті Кролевець.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Лебедин.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Героїв УПА в місті Львів.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Олександра Дьяченка у місті Марганець.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Мерефа.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Реміснича у місті Ніжин.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Військових залізничників у місті Новомосковськ.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Козацька у місті Овруч.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Літературна у місті Первомайський.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Митрополита Борецького у місті Рівне.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Ігоря Дашка у місті Самбір.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Довженка у місті Свалява.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у місті Сокиряни.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Литовська у місті Суми.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Марка Вовчка в місті Хмельницький.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Варшавська у місті Хуст.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Марка Кропивницького у місті Фастів.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Митрополита Липківського у місті Черкаси.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Митрополита Шептицького в місті Шепетівка.
 Вулиця Тургенєва — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Шпола.

Див. також 

 Тургенєвська вулиця (Київ)

Вулиці, названі на честь людей